Topdivisie 1999 (Kazachs Бірінші Лигасы) was het achtste seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het achtste seizoen van de Topdivisie werd gespeeld tussen 23 april en 27 november 1999.

De Topdivisie bestond dit seizoen uit 16 ploegen. Ertis-Bastaw FK Pavlodar behaalde z'n derde titel en is nu dus samen met onttroond kampioen Elimay FK Semey recordtitelhouder. Laatstgenoemde club stelde teleur door slechts negende te worden; tegenvallende inkomsten waren de oorzaak. Ertis-Bastaw FK Pavlodar plaatste zich voor de vierde maal voor het AFC Club Championship van het seizoen 2000/01; omdat Kazachstan in 2001 de AFC zou verlaten en in 2002 lid worden van de UEFA, was dit tevens de laatste Kazachse deelname aan dat toernooi.

Omdat het bekertoernooi sinds 1997 verplaatst was naar het winterseizoen, liep dit niet meer parallel met de competitie: Qaysar-Hurricane FK Qızılorda won de beker in het seizoen 1998/99 en werd in 1999/2000 de Kazachse vertegenwoordiger in het toernooi om de Aziatische beker voor bekerwinnaars; in de winter 1999/2000 won SOPFK Qayrat Almatı de beker en deze club speelde in 2000/01 voor het laatst in het AFC-toernooi.

SOPFK Qayrat Almatı was een van de vijf promovendi; de club eindigde op de derde plaats, leverde de topscorer van de liga (Rejepmurad Agabayev, de eerste buitenlandse topscorer van Kazachstan) en won een half jaar na het einde van de competitie dus ook de nationale beker. Intussen waren er dus twee Qayrats actief in de Kazachstan (naast het al genoemde SOPFK Qayrat Almatı ook nog CSKA-Qayrat FK Almatı), hetgeen makkelijk voor verwarring kan en kon zorgen.

De andere vier promovendi waren alle oude bekenden, zij het dat sommige clubs nu andere namen hadden: Aksess-Esil FK Patropavl (ook gespeld als Access-Esil), Jetisu FK Taldıqorğan, Sïntez FK ŞNOS Şımkent en Tobıl FK Qostanay. Vooral de eerste club maakte indruk door de tweede plaats op te eisen. Aan het eind van het seizoen hoefde geen enkele club te degraderen: Dïnamo FK Şımkent en Keden FK Şımkent, de nummers 1 en 2 van de Pervoj-Liga, maakten geen gebruik van hun recht om te promoveren, zodat de Premjer-Liga ook in 2000 met 16 clubs van start kon gaan.

Clubs

Kaart

Eindstand 1999

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten

1 Reglementaire 3-0.

Topscorers 1999

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)
 Statistieken op de site van Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола (Russisch)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Kazachstan